Lucas Bacmeister ist der Name folgender Personen:

* Lucas Bacmeister (Theologe, 1530) (1530–1608), genannt der Ältere, deutscher lutherischer Theologe und Kirchenliedkomponist
 Lucas Bacmeister (Theologe, 1570) (1570–1638), genannt der Jüngere, deutscher lutherischer Theologe
 Lucas Bacmeister (Theologe, 1605) (1605–1679), auch Lucas III. Bacmeister, deutscher lutherischer Theologe
 Lucas Bacmeister (Theologe, 1672) (1672–1748), deutscher lutherischer Theologe